A 2005–2006-os magyar férfi kézilabda-bajnokság az ötvenötödik kézilabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-8. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért, a 9-12. helyezettek pedig az alapszakaszban szerzett bónuszpontok figyelembevételével egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért.

A Nyíregyházi KC új neve Nyíregyházi KSE lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: MKB Veszprém KC–Nyíregyházi KSE 43–17, 43–27 és Pick Szeged–Komlói Bányász-Fűtőerőmű 34–20, 30–22 és Dunaferr SE–Debreceni KSE 28–21, 31–26 és PLER-Airport KC–Tatabánya-Carbonex KC 35–34, 29–37, 29–28

Elődöntő: MKB Veszprém KC–PLER-Airport KC 38–24, 32–25 és Pick Szeged–Dunaferr SE 34–27, 29–28

Döntő: MKB Veszprém KC–Pick Szeged 33–25, 23–27, 36–32, 21–31, 27–19

3. helyért: Dunaferr SE–PLER-Airport KC 36–27, 30–23, 40–30

5–8. helyért: Tatabánya-Carbonex KC–Nyíregyházi KSE 36–31, 30–26 és Debreceni KSE–Komlói Bányász-Fűtőerőmű 30–23, 24–19

5. helyért: Tatabánya-Carbonex KC–Debreceni KSE 26–25, 28–27, 27–21

7. helyért: Komlói Bányász-Fűtőerőmű–Nyíregyházi KSE 33–31, 30–33, 27–28, 31–38

9–12. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont BP: Bónusz pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2007
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F2005
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag